Chiappe, plurale di Chiappa
 Chiappe, sinonimo di fondoschiena
 Ange Chiappe
 Arturo Chiappe
 Giovanni Battista Chiappe